udomowienie zwierząt
 udomowienie jako strategia przekładowa
Synonimem udomowienia jest domestykacja.